Asque bezeichnet

 Asque (Hautes-Pyrénées), eine Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Asque (Colungo), ein Dorf der spanischen Gemeinde Colungo in der Provinz Huesca

Siehe auch:
 Asques
 Aske (Begriffsklärung)